LCS může mít tyto významy:
 Landing Craft Support – americké podpůrné výsadkové lodě LCS(L), později LSSL
 Fairmile H LCS (L) – britské podpůrné výsadkové čluny, varianta Fairmile H
 League of Legends Championship Series – soutěž ve hře League of Legends
 Littoral Combat Ship – dvě třídy válečných lodí pro boj v pobřežních vodách námořnictva Spojených států amerických